«В сумерках» — авторский сборник рассказов и очерков Антона Чехова.
 «В сумерках» (; 1997) — американский телефильм режиссёра Кристофера Рива.
 The Sims 3: В сумерках () — третье дополнение к популярной компьютерной игре The Sims 3.

См. также 
 Сумерки (значения)